Андре́й Ники́форов:
 Никифоров, Андрей Васильевич (1909—1976) — деятель советских спецслужб
 Никифоров, Андрей Викторович (род. 1969) — советский и украинский футболист, полузащитник